Football Club Dvin Artašat (arménsky: Ֆուտբոլային Ակումբ „Դվին“ Արտաշատ) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Artašat. Klub byl založen v roce 1982 jako Olympija Artašat, zanikl v roce 1999.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1982 – FC Olympija Artašat (Football Club Olympija Artašat)
 1992 – FC Artašat (Football Club Artašat)
 1995 – FC Dvin Artašat (Football Club Dvin Artašat)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1982
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1999
Artašat